Билегуре-Билен (), також Бєла-Гура-Бєлін () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпреевальд. Складова частина об'єднання громад Ліберозе/Обершпреевальд.

Площа — 35,46 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу